Kix — американская хард-рок-группа, созданная в 1978 году в Хэйгерстауне, Мэриленд. Пик её популярности пришёлся на конец 1980-х — начало 90-х годов, а самым известным хитом является пауэр-баллада «Don't Close Your Eyes» (1988), достигшая 11 позиции в чарте Billboard Hot 100

Биография

Формирование и ранний этап 
В декабре 1977 года, в Хэйгерстауне, Мэриленд, гитаристы Ронни Йонкинс, Брайан Форсит и басист Донни Парнелл основали группу, получившую название The Shooze. За полгода в группе сменилось три вокалиста, пока, наконец, обязанности фронтмена не взял на себя барабанщик Стив Уайтман. Место за барабанами занял Донни Спенс, но в 1979 году он был заменён Джимми «Chocolate» Чалфэнтом. В таком составе группа записывает демо и рассылает его по различным лейблам. Когда лейблы начали проявлять к нему интерес, название группы сменили на The Generators. А после заключения контракта с Atlantic Records группа в последний раз поменяла название на Kix.

В 1981 году выходит дебютный альбом, названный также как и группа Kix. Песня «Poison» с би-сайдом «The Itch» была выпущена в виде сингла. Песня «Love at First Sight» мгновенно стала концертным фаворитом. В песне «Kix Are for Kids» группа ловко совместила своё название с готовым завтраком «Kix», который был популярен в 60-е и 70-е годы, и с кроликом-маскотом другого завтрака Trix («Silly rabbit, Trix are for kids!»). «Yeah, Yeah, Yeah» изначально написанная как песня для переклички с залом, также стала самым популярным концертным номером группы, во время исполнения которой Стив Уайтман импровизирует в общении с залом.

Коммерческий успех 
В 1982 году, группа выгнала гитариста Ронни Йонкинс и заменила его Брэдом Дайвенсом (Souls at Zero/Wrathchild America). В 1983 выходит второй альбом Cool Kids, показывающий движение группы в более коммерческом направлении. Альбом смог занять лишь 177 позицию в чарте Billboard 200. Главным хитом и единственным синглом из альбома стала «Body Talk» — хард-роковая песня с танцевальным ритмом, на которую был снят первый клип группы.

В том же году Дайвенс уходит из группы и на своё место возвращается Ронни Йонкинс, возрождая классический состав.

Для записи своего следующего альбома, Kix прибегают к сотрудничеству с продюсером Биу Хиллом (Ratt, Warrant and Winger). В 1985 году выходит альбом Midnite Dynamite, в который вошли одноимённый альбому хард-роковый сингл и фанк-роковые песни «Cold Shower» и «Sex». Также, в альбом вошла песня «Bang Bang (Balls of Fire)», сочинённая Парнеллом и Кипом Вингером. Вингер был не единственным музыкантом со стороны, оказавшим помощь в создании альбома. Сессионный барабанщик Антон Фиг сыграл на двух песнях, также на двух песнях засветился гитарист Майк Сламер (Streets/City Boy/Warrant), которые помогли придать группе новое звучание. С этим новым звучанием Kix оказались на передовой хэйр-метала, наряду с Warrant, Poison и Ratt.

В 1988 году выходит альбом Blow My Fuse, с которой группа получает свою первую и последнюю «платину». Пауэр-баллада «Don't Close Your Eyes», призывающая не совершать самоубийство, была выпущена в 1989 году в качестве сингла с сопутствующим клипом и пробилась на 11 строчку чарта Billboard Hot 100. Песни «Cold Blood» и «Blow My Fuse» тоже были выпущены в качестве синглов, с видеоклипами, снятыми во время концерта в Hammerjack. В 1989 году группа выпускает VHS-кассету Blow My Fuse: The Videos, в которую вошли альбомные клипы и закулисные съёмки. Kix перешли с клубных выступлений на большие арены, где выступали разогревающим актом перед такими популярными группами как Ratt.

В 1991 году вышел альбом Hot Wire. В его поддержку был выпущен сингл на песню «Girl Money». В 1992 году, гитарист Брайан Форсит был заменён Джими Кей Бонсом. Во время своего выступления в Университете Мэриленда, проходящего как часть тура 1992 году, группа записала свой первый концертный альбом, выпущенный в 1993 году и названный просто Live. 
В 1994 году, Atlantic Records расторгли контракт с группой. В 1995 году группа выпустила свой последний альбом $how Bu$ine$$ на лейбле CMC International, после чего распалась.

На 2016-ый год, исходя из новостей на сайте группы, их творческая деятельность продолжается .

Дискография

Студийные альбомы
Kix (1981) (на некоторых релизах 1980)
Cool Kids (1983) (на некоторых релизах 1982)
Midnite Dynamite (1985) (на некоторых релизах 1984)
Blow My Fuse (1988) (на некоторых релизах 1987) (US #46)
Hot Wire (1991) (US #67)
$how Bu$ine$$ (1995)
Rock Your Face Off (2014)

Концертные альбомы
Live (1993)  также известен как Contractual Obligation Live

Сборники 
The Essentials (2002) (комиляция из 12 песен)
Thunderground (2004) (компиляция демозаписей)
Rhino Hi-Five (2006) (пятипесенная компиляция)

Гостевое участие 
Monster Metal Power Ballads (2006 — песня «Still Loving You» (Scorpions cover), обозначена как «Still Lovin' You» Стивом Уайтмэном)
Monster Ballads: Platinum Edition (2006, retail version — песня «Don't Close Your Eyes»)
Monster Ballads: Platinum Edition (2005, эксклюзивная версия — песня «Don't Close Your Eyes»)
Leppardmania: A Tribute to Def Leppard (2000 — песня «Foolin'» (Def Leppard cover))
Monster Ballads (1999 — песня «Don't Close Your Eyes»)

Синглы

Видеография 
Blow My Fuse: The Videos (1989)

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Kix
Биография Kix bio на Launch.com
 
веб-сайт группы Funny Money 
веб-сайт Брайана «Damage» Форсита
веб-сайт группы Брайана «Damage» Форсита Rhino Bucket
веб-сайт группы Брайана «Damage» Форсита The Snakehandlers
веб-сайт группы Ронни «10/10» Йонкинса The Blues Vultures
Интервью Ронни Йонкинса на Sleaze Roxx

Рок-группы США
Хард-рок-группы
Глэм-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Мэриленда
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1995 году
Исполнители Atlantic Records
Хард-рок-группы США